Kim Jongil (1942) dél-koreai kosárlabdázó, olimpikon
 Kim Jongil (1944) észak-koreai politikus, miniszterelnök (2007–2010)
 Kim Jongil (1970) dél-koreai birkózó, olimpikon